Еньо може да се отнася за:

 Еньо – селище в Югоизточна Белгия, провинция Лиеж

Личности 
 Еньо Вълчев – български състезател по борба свободен стил
 Еньо Кръстовчев – български футболист
 Еньо Манолов – български общественик
 Еньо Марковски – български политик от БКП или кръстеното на него
 VI основно училище „Еньо Марковски“ в Шумен
 Еньо Разпопов – български адвокат и общественик
 Еньо Тодоров – български състезател по борба свободен стил

Вижте също 
 Енио
 Ения (пояснение)
 Ено – провинция в Югозападна Белгия